Программа космических экспериментов «Знамя» — серия экспериментов по работе космическими зеркалами, то есть специальными отражателями, которые отражают солнечный свет и освещают земную поверхность. Всего было два эксперимента — успешный «Знамя 2», неуспешный «Знамя 2,5». Планировался и «Знамя 3», но проект «Знамя» был прекращен Росавиакосмосом после неудачи «Знамя 2,5». Проект «Знамя-1» был наземным инженерно-испытательным образцом.

Знамя 2 

Знамя 2 — солнечный парус 20-метровой ширины. Был запущен на борту «Прогресс М-15» с космодрома Байконур 27 октября 1992 года. При посещении станции «Мир» её экипаж ЭО-12 установил на борту «Прогресса» агрегат развёртывания отражателя. После отстыковки и манёвров корабль «Прогресс» успешно развернул отражатель 4 февраля 1993 года, рядом со станцией Мир. Отражатель создал яркое пятно 8 км в ширину (из-за рассеивания света), которое прошло Европу из южной Франции в Западную Россию со скоростью 8 км/с. Пятно света имело светимость, примерно эквивалентную полной луне. Хотя тем утром облака покрывали большую часть Европы, несколько наблюдателей сообщили, что видели вспышки света.

Знамя 2,5 
Проект «Знамя 2,5» был на голову выше предшественника. Зеркало должно было восприниматься с Земли как 5–10 полных Лун по яркости и образовывало след около 7 км в диаметре, которым можно было управлять, подолгу удерживая его на одном месте. Солнечное зеркало — это слегка вогнутая оболочка диаметром 25 м, выполненная из тонкой плёнки с зеркальной поверхностью, которая крепится по периметру станции. Оболочка раскрывается и удерживается в раскрытом положении центробежными силами. Запуск «Знамя 2,5» в космос состоялся 25 октября 1998 года на корабле «Прогресс М-40». Однако проект потерпел неудачу — 4 февраля 1999 г. эксперимент был досрочно прекращён из-за ошибки в автоматической программе управления транспортным кораблём, поэтому команда на открытие антенны не была блокирована. В результате, полотнище отражателя зацепилось за открытую антенну системы «Курс». Запланированный отстрел «космического зеркала» от ТГК не производился, так как это потенциально могло повлиять на рассчитанный сход ТГК с орбиты. Космический корабль «Прогресс М-40» был спущен с орбиты и затоплен в океане вместе с отражателем.
»

Знамя 3 
Третий проект, «Знамя-3» так и не состоялся. В проекте предполагалось развёртывание зеркала диаметром 60–70 метров.

Примечания

Ссылки 

 Space Mirror, N. Shpakovsky.
 Программа космических экспериментов «Знамя» 

Космические эксперименты России
Российские искусственные спутники Земли
Солнечный парус